Muncar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Muncar (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Muncar (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 110,15), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Muncar, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar